Сергей Балашов:

 Балашов, Сергей Александрович (род. 1996) — российский баскетболист.
 Балашов, Сергей Анатольевич (род. 1960) — советский и российский футболист; игрок в мини-футбол, тренер.
 Балашов, Сергей Михайлович (1903—1989) — советский артист эстрады, радио и театра, мастер художественного слова.